Die 16. Etappe der Tour de France 2013 fand am 16. Juli 2013 statt. Sie führte von Vaison-la-Romaine über 168 km nach Gap. Im Verlauf der Etappe gab es zwei Bergwertungen der zweiten und eine der dritten Kategorie sowie eine Sprintwertung. Damit zählt die sechzehnte Etappe als Mittelgebirgsetappe.

Aufgaben 
 Danny van Poppel (208) – Nicht zur Etappe angetreten
 Thibaut Pinot (71) – Nicht zur Etappe angetreten

Bergwertungen

Punktewertungen

Weblinks 
 Ergebnisse und Wertungen
 Rennverlauf (siehe Depeschen)

Etappe 16
Vaison-la-Romaine
201316